Botryosporium är ett släkte av svampar. Botryosporium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryosporium